Leith (Edinburgh), wijk en havengebied in Edinburgh, Schotland
 Leith (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten
 Leith (Ontario), plaats in Canada
 Leith (Tasmanië), plaats in de Australische deelstaat Tasmanië